Julia Bartet (1854-1941), comédienne française
 Alexis Bartet (1880–1953), ingénieur français.

Rues et voies 
 Rue Julia-Bartet (rue du  de Paris)
 square Julia-Bartet (square du  de Paris)

Homonymie
Homonymie de patronyme